Bublauken ist der Name zweier Orte in Ostpreußen in der heutigen russischen Oblast Kaliningrad:
 Bublauken, 1938–1946 Brachenfeld, Kreis Insterburg: [Sorokino], untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk
 Bublauken, 1938–1946: Argenfurt, Kreis Tilsit-Ragnit: Nowokolchosnoje, 1946–93: Tschernyschewo, im Rajon Neman